Horvátország
Jasenak falu Ogulin községben, Károlyváros megyében

Szerbia
Jasenak falu Obrenovac községben, a Belgrádi körzetben